Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Feliciano López e Fernando Verdasco che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Paul Hanley 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (finale)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale)
 Martín García /  Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 2004